Гало-эффект (эффект ореола; halo effect, от  — ореол, сияние и  — действие, результат) — когнитивное искажение, результат воздействия общего впечатления о чём-либо (явлении, человеке, вещи) на восприятие его частных особенностей. Примером может служить впечатление, что у людей с привлекательной внешностью большие умственные способности.

Эдвард Торндайк первым привёл экспериментальные доказательства гало-эффекта.

В управлении персоналом гало-эффект является источником ошибок в оценке личности, когда наблюдатель пользуется лишь первым впечатлением или запоминающейся чертой в оценке индивидуальности.

Эффект ореола в сфере бизнес-анализа описан Филом Розенцвейгом в книге «» ISBN 978-0-7432-9125-5, 2007 год).

См. также 
Лукизм
Список когнитивных искажений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чалдини, Р. Кто кому и почему нравится 
 Юдковски, Е. Эффект ореола 

Социальная психология
Когнитивные искажения